Штулац:

 Штулац, Лео (род. 1994) — словенский футболист, полузащитник.

 Штулац — населённый пункт (село) в общине Врнячка-Баня в Сербии.
 Штулац — населённый пункт (село) в общине Лебане в Сербии.